Termenul „Landquart” se poate referi la:

Landquart un afluent al Rinului situat în cantonul Graubünden, Elveția.
Landquart GR, localitate ce aparține de comuna Igis, Elveția
Landquart (district), în cantonul Graubünden